Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Larisa Neiland e Jana Novotná 2-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Jana Novotná (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (quarti di finale)
 Assente

 Assente
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (semifinali)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1993